2 miejscowości w Polsce: 
 Czeluścin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo 
 Czeluścin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pępowo
 Czeluścin – przystanek kolejowy w ww. wsi